Э́ндрю Ле́стер Ме́йнард (; 8 апреля 1964, Лорел, Мэриленд, США) — американский боксёр полутяжёлой весовой категории, выступал за сборную США во второй половине 1980-х годов. Чемпион XXIV Олимпийских игр в весовой категории до 81 кг (1988). Бронзовый призёр Панамериканских игр (1987). Победитель и призёр многих международных турниров. В период 1989—2000 боксировал на профессиональном уровне, но без особых достижений.

Биография 
Эндрю Мейнард родился 8 апреля 1964 года в городе Лорел, штат Мэриленд. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1987 году, когда в полутяжёлом весе выиграл национальное первенство и съездил на Панамериканские игры в Индианаполис, откуда привёз медаль бронзового достоинства. Год спустя вновь был лучшим на чемпионате США и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где сенсационно победил всех своих соперников (в том числе чемпиона Европы Нурмагомеда Шанавазова в финале) и завоевал золотую медаль. Вскоре после этих соревнований решил покинуть сборную для того, чтобы попробовать силы в профессиональном боксе.

В феврале 1989 года Мейнард провёл свой первый профессиональный бой, в первом же раунде техническим нокаутом победил соотечественника Зака Уорти. В течение последующего года одолел множество оппонентов, завоевал и защитил пояс чемпиона Североамериканской боксёрской федерации, но в июне 1990 года потерпел первое поражение — нокаутом в седьмом раунде от Бобби Чеза. После череды из нескольких побед в январе 1991 года последовало ещё одно поражение, в одиннадцатом раунде боя с Фрэнком Тейтом Мейнард оказался в нокдауне, поднялся на ноги, но снова упал, поэтому рефери был вынужден остановить поединок.

Несмотря на неудачи, в том же году Мейнарду выпал шанс побороться за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (ВБС). Тем не менее, действующий чемпион, француз конголезского происхождения Анаклет Вамба выглядел лучше во всех двенадцати раундах и победил единогласным решением судей. С этого момента карьера Эндрю Мейнарда резко пошла на спад, он оставался на ринге ещё около десяти лет, но большинство поединков проиграл, причём далеко не самым сильным соперникам. В конце 2000 года после очередного поражения принял решение завершить карьеру спортсмена, всего в профессиональном боксе провёл 40 боёв, из них 26 окончил победой (в том числе 21 досрочно), 13 раз проиграл, в одном случае была зафиксирована ничья.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры США
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы США по боксу среди любителей